Ранчо Фатима има више значења:

 Ранчо Фатима (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ранчо Фатима (Чивава), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ранчо Фатима (Трес Ваљес), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику